Tellus kan syfta på:

 Tellus – latin för den tredje planeten från solen, se Jorden
 Tellus –  svensk hybridfärja från 2019
 Tellus – gudinna inom romersk mytologi
 Tellus – science fiction-rollspel
 Tellus Towers – planerade skyskrapor utanför Stockholm
 Biografen Tellus – kvartersbiograf i Midsommarkransen, Stockholm
 IK Tellus – en svensk idrottsklubb i Tellusborg
Kvarteret Tellus – Kvarter i Ljungby